O Zip Zap é um programa infantil transmitido pela SIC entre 1999 e 2001, onde se faziam actividades e as suas apresentadoras cantavam alguns temas do programa.

Formato 
Música, Jogos, Reportagens no exterior, Convidados, Desenhos Animados e muito mais conteúdos preenchiam este programa.

Apresentadoras
Havia várias apresentadoras e, por cada programa, apareciam 5.
 Ana Salgado;
 Andreia Arantes
 Cátia Pimenta
 Cátia Duarte (Íris);
 Daniela Lopes (Dani);
 Diana Teixeira;
 Joana Carpelho;
 Joana Oliveira (Joaninha) -» Fez a Clara na novela "Fala-me de Amor" e o "Dá-lhe gas";
 Joana Perfeito (Isabella);
 Liliana Gouveia (Lili);
 Liliana Lopes;
 Luísa Alves;
 Mariana Goes;
 Mariline Hortigueira (Mari);
 Miriam Ferreira;
 Rute Fernandes;
 Sandra Carneiro (irmã gémea da Xana);
 Sara Vitória;
 Sofia Rolo;
 Tânia Guerreiro;
 Telma Garcia;
 Vânia Espanha;
 Vanessa Marques;
 Xana Carneiro (irmã gémea da Sandra).

Músicas

Temporada 1 
 *Baila com os dedos
 *Bate palma
 *É tão lindo
 *Festa de parabéns
 *Meu mocinho, meu cowboy
 *Papabaquigrifismo
 *Que as crianças cantem livres
 *Se faz assim
 *Skatungararibê
 *Super herói
 *Travesseiro
 *Vem cá dançar
 *What what
 *Zip zap

Temporada 2 
 *Amigos do peito
 *Aguarela
 *Clarear
 *Como me coça o nariz
 *Feliz no teu dia
 *Festa na selva
 *Grande mentira
 *Minha família
 *Nosso amor é festa
 *O vira
 *Vira de lado
 *Zip rap

Ligações externas

Programas de televisão infantis de Portugal
Programas da SIC
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 1999
Programas de televisão de Portugal encerrados em 2001
Programas de televisão em língua portuguesa